Statkewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Mikalaj Statkewitsch (* 1956), sozialdemokratischer Politiker in Weißrussland
 Nina Andrejewna Statkewitsch (* 1944), sowjetische Eisschnellläuferin